Jessup può riferirsi a diverse persone:
Edward Jessup (1735-1816) politico dell'Alto Canada
Marion Jessup (1897-1979) tennista statunitense
Morris K. Jessup (1900-1959) scrittore statunitense nell'ambito dell'Ufologia
 Emily Jessup, personaggio del film Stati di allucinazione (Altered States) interpretato da Blair Brown

Può riferirsi anche ad alcuni luoghi:
Jessup, Pennsylvania
Jessup, Maryland

Pagine correlate 

Jessop